Der Dongfeng Fengshen AX3 ist ein Crossover der zur Dongfeng Motor Corporation gehörenden Submarke Dongfeng Fengshen der Marke Dongfeng.

Geschichte 
Das Fahrzeug wurde auf der Shanghai Auto Show im April 2015 vorgestellt und wurde in China ab Dezember 2015 verkauft. In anderen Staaten wurde der AX3 nicht vermarktet. Er nutzt dieselbe Plattform wie die Limousine Dongfeng Fengshen A60.

Technische Daten 
Bis November 2018 wurde das Fahrzeug von einem 1,4- oder einem 1,5-Liter-Ottomotor angetrieben. Seitdem war der AX3 mit einem 1,0- oder einem 1,6-Liter-Ottomotor erhältlich.

 Werte in eckigen Klammern gelten für Modelle mit optionalem Getriebe.

Weblinks 

 Herstellerwebseite Dongfeng Fengshen AX3 (chinesisch)

Einzelnachweise 

Kombi